Khamīr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bandar-e Khamir, stad, Hormozgan, 
 Khamir (shahrestan), delprovins, Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar